Сімург:

 Сімург - фантастична істота з іранської міфології, цар всіх птахів.
 Сімург - псевдонім азербайджанського письменника Тагі Шахбазі.
 Сімург (міні-футбольний клуб) - білоруський міні-футбольний клуб.
 Сімург (стадіон) - головний стадіон міста Закатали.
 Сімург (футбольний клуб) - азербайджанський футбольний клуб.